Antena 1 – rumuńska stacja telewizyjna
 Antena 1 – brazylijska stacja radiowa
 RDP Antena 1 – portugalska stacja radiowa